L'hôtel de Fayolle est le nom porté par deux hôtels particuliers français du département de la Dordogne :

 l'hôtel de Fayolle, sur la commune de Périgueux ;
 l'hôtel de Fayolle, sur la commune de Tocane-Saint-Apre.